

Astronomia 
 Via Lattea o, per antonomasia, Galassia – la galassia in cui è collocato il sistema solare

Cinema
 Via Lattea... la prima a destra – film italiano del 1989 di Ninì Grassia

Mitologia 
 Via Lattea – figura della mitologia greca da cui trae il nome la galassia

Musica 
 Via Lattea – album di Pierpaolo Bibbò del 2018

Sport 
 Via Lattea – nome di uno dei maggiori comprensori sciistici delle Alpi Occidentali, sito nella città metropolitana di Torino, al confine con la Provenza

Pagine correlate 
La via lattea